Bordel ist der Familienname folgender Personen: